Sekardangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Sekardangan, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Sekardangan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar